Hrabove falu Ukrajnában, a Donecki területen, a Sahtarszki járásban
 Hrabove falu Ukrajnában, az Odesszai területen, a Kodimai járásban
 Hrabove falu Ukrajnában, a Volinyi területen, a Sacki járásban
 Hrabove falu Ukrajnában, a Volinyi területen, a Sztara Vizsivka-i járásban